Höfli är en bergstopp i Schweiz.   Den ligger i kantonen Obwalden, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Bern. Toppen på Höfli är  meter över havet.

Terrängen runt Höfli är huvudsakligen bergig, men den allra närmaste omgivningen är kuperad. Den högsta punkten i närheten är Mähren,  meter över havet,  km öster om Höfli. Närmaste större samhälle är Engelberg,  km nordost om Höfli. 

Trakten runt Höfli består i huvudsak av gräsmarker. Runt Höfli är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.

Kommentarer

Källor 

Berg i Obwalden
Berg i Schweiz 2000 meter över havet eller högre